

Geografia
 Enoe – piccolo demo dell'Attica vicino a Maratona
 Enoe – demo dell'Attica al confine con la Beozia vicino ad Eleutere divenuta oggi Oinoi
 Enoe – cittadina dell'Argolide

Mitologia
 Enoe (o Gerana) – personaggio della mitologia greca, regina dei Pigmei trasformata da Giunone in gru
 Enoe – personaggio della mitologia greca, una menade seguace di Dioniso
 Enoe – personaggio della mitologia greca, una ninfa dell'omonima isola madre di Sicino (avuto da Toante)
 Enoe – personaggio della mitologia greca, una ninfa dell'Arcadia e balia del piccolo Zeus. Probabilmente è la stessa Enoe che in alcune antiche versioni della mitologia greca è presentata come la sposa di Etere e madre di Pan